Dinheiro
Ou ainda:
Dinheiro (moeda portuguesa)
Isto É Dinheiro, publicação brasileira
L'Argent, filme (1983) de Robert Bresson exibido no Brasil como O Dinheiro